Käringsjön ist der Name mehrerer Seen in Schweden:

 Käringsjön (Gemeinde Berg) in der Gemeinde Berg, Jämtlands län
 Käringsjön (Gagnef) in der Gemeinde Gagnef, Dalarnas län
 Käringsjön (Halmstad), in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Käringsjön (Härjedalen) in der Gemeinde Härjedalen, Jämtlands län
 Käringsjön (Köping) in der Gemeinde Köping, Västmanlands län
 Käringsjön (Österåker) in der Gemeinde Österåker, Stockholms län
 Käringsjön (Skinnskatteberg) in der Gemeinde Skinnskatteberg, Västmanlands län
 Käringsjön (Täby) in der Gemeinde Täby, Stockholms län
 Käringsjön (Tierp) in der Gemeinde Tierp, Uppsala län
 Käringsjön (Vansbro) in der Gemeinde Vansbro, Dalarnas län

Siehe auch:
Käringasjön
Käringesjön
Stora Käringsjön